„Legacy of Kings“ е вторият албум на шведската метъл група Хамърфол. Издаден е на 28 септември 1998 г. от Nuclear Blast. Версията на enhanced CD включва видеоклипът към песента „Let the Hammer Fall“, галерия със снимки, текстовете на песните, тапети за компютри, скрийнсейвъри, а на изданието Bonus Deluxe има и облик за Winamp. Художник на обложката е Андреас Маршал.

Списък с песни 
Албумът включва следните десет песни:

Позиции в музикални класации

Персонал 
 Юасим Канс – вокали
 Оскар Друняк – китари, бек вокали
 Стефан Елмгрен – соло китара
 Магнус Русен – бас китара
 Патрик Рефлинг – барабани

Бележки

Външни препратки 
 Официален уебсайт на HammerFall
 Текстове на песните от DarkLyrics.com
 Официален уебсайт на издателя Nuclear Blast

Музикални албуми от 1998 година
Албуми на Хамърфол